Заря Востока — может означать:

Грузия 

 Заря Востока — до 1991 г. название одной из старейших газет Свободная Грузия.

Казахстан 

 Заря Востока — село в Каскеленском районе Алма-Атинской области, в 1991 г. включено в состав г. Алма-Ата.
 Заря Востока — железнодорожная станция Казахской железной дороги.

Киргизия 

 Заря Востока — горный пик в системе Заалайского хребта, высота 6349 м.

Таджикистан 

 Заря Востока — военно-промышленный завод в г. Истиклок.
 Заря Востока — до 2012 г. название села Шахристон района Абдурахмана Джами Хатлонской области.